Wao (of WAO) kan betrekking hebben op:
Wao, een prinsdom in Brits-Indië;
Wao (Lanao del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Sur;
Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, een Belgische wet;
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een Nederlandse werknemerswet (thans alleen nog geldend voor reeds eerder afgekeurden).